Chang’an oder Changan ist mehrdeutig. Es steht für:
 Chang’an (), eine Stadt des chinesischen Altertums, fünf Kilometer nordwestlich vom heutigen Xi’an
 Chang’an-Straße, eine große Straße in Peking
 Changan, chinesische Automarke
 Chongqing Changan Automobile Company, chinesischer Automobilhersteller
 Changan Ford Automobile, chinesischer Automobilhersteller
 Changan Ford Mazda Automobile, chinesischer Automobilhersteller
 Changan Mazda Automobile, chinesischer Automobilhersteller
 Changan PSA Automobiles nun Shenzhen Baoneng Motor, chinesischer Automobilhersteller
 Chongqing Changan Suzuki Automobile, chinesischer Automobilhersteller
 Chang’an-Tempel (长安寺) im Badachu-Park

Als moderner chinesischer Ortsname steht Chang’an für:
 Chang’an (Magong) (長安里), Stadtbezirk der Stadt Magong auf den zur Republik China auf Taiwan gehörenden Pescadoren-Inseln
 Chang’an (Shijiazhuang) (长安区), Stadtbezirk der Stadt Shijiazhuang in der Provinz Hebei
 Chang’an (Xi’an) (长安区), Stadtbezirk der Stadt Xi’an
 Chang’an (Bin) (常安镇), Großgemeinde im Kreis Bin in der Provinz Heilongjiang
 Chang’an (Donggang) (长安镇), Großgemeinde der Stadt Donggang in der Provinz Liaoning
 Chang’an (Dongguan) (长安镇), Großgemeinde der Stadt Dongguan in der Provinz Guangdong
 Chang’an (Fujin) (长安镇), Großgemeinde der Stadt Fujin in der Provinz Heilongjiang
 Chang’an (Fengkai) (长安镇), Großgemeinde im Kreis Fengkai in der Provinz Guangdong
 Chang’an (Fuyang) (常安镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Fuyang in der Provinz Zhejiang
 Chang’an (Gaocheng) (常安镇), Großgemeinde der Stadt Gaocheng in der Provinz Hebei
 Chang’an (Haining) (长安镇), Großgemeinde der Stadt Haining in der Provinz Zhejiang
 Chang’an (Jixi) (长安镇), Großgemeinde im Kreis Jixi in der Provinz Anhui
 Chang’an (Pingli) (长安镇), Großgemeinde im Kreis Pingli in der Provinz Shaanxi
 Chang’an (Rong’an) (长安镇), Großgemeinde im Kreis Rong’an im Autonomen Gebiet Guangxi
 Chang’an (Tumen) (长安镇), Großgemeinde der Stadt Tumen in der Provinz Jilin
 Chang’an (Ganzhou) (长安乡), Gemeinde im Stadtbezirk Ganzhou der Provinz Gansu
 Chang’an (Gujiao) (常安乡), Gemeinde der Stadt Gujiao der Provinz Shanxi
 Chang’an (Hengyang) (长安乡), Gemeinde im Kreis Hengyang der Provinz Hunan
 Chang’an (Huishui) (长安乡), Gemeinde im Kreis Huishui der Provinz Guizhou
 Chang’an (Linshui) (长安乡), Gemeinde im Kreis Linshui der Provinz Sichuan
 Chang’an (Longmatan) (长安乡), Gemeinde im Stadtbezirk Longmatan der Provinz Sichuan
 Chang’an (Weixin) (长安乡), Gemeinde im Kreis Weixin der Provinz Yunnan
 Chang’an (Fengjie) (长安土家族乡), Nationalitätengemeinde des Kreises Fengjie der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Chang’an (Dadong) (长安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dadong in der Provinz Liaoning
 Chang’an (Dong’an) (长安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dong’an in der Provinz Heilongjiang
 Chang’an (Huishan) (长安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huishan in der Provinz Jiangsu
 Chang’an (Jianshan) (长安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jianshan in der Provinz Heilongjiang
 Chang’an (Jiaohe) (长安街道), Straßenviertel der Stadt Jiaohe in der Provinz Jilin
 Chang’an (Linxiang) (长安街道), Straßenviertel der Stadt Linxiang in der Provinz Hunan
 Chang’an (Xiangyang) (长安街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiangyang in der Provinz Heilongjiang
 Chang’an (Xichang) (长安街道), Straßenviertel der Stadt Xichang in der Provinz Sichuan